Бернардіно Луїні — італійський маляр часів середньовіччя.
 Елія Луїні — італійський веслувальник, олімпійський медаліст.